Plusieurs régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment d'Escars » :
 Infanterie
 Le régiment d'Escars (1569-1570)
 Le régiment d'Escars (1747-1749)

Cavalerie 
 Le régiment d'Escars cavalerie

Homonymie d'unités militaires